Дьёз:

 Дьёз — коммуна во французском департаменте Мозель региона Лотарингия.
 Дьёз — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия. Департамент кантона — Мозель.